Le Dunkerque Grand Littoral Volley-Ball est un club de volley-ball français, évoluant en 2012-2013 au quatrième niveau national (Nationale 2).

Historique 

1965 : création de la section volley-ball de l'US Dunkerque
1972 : L'US Dunkerque accède au plus haut niveau national, la Nationale 1
1999 : Champion de France de Nationale 1, accession en Pro B 
2000-2001 : obtention de la première place au terme de la saison régulière ; accession en Pro A.
2002-2003 : obtention de la  au terme de la saison régulière ; rétrogradation en Pro B.
2003-2004 : échec en finale de Pro B contre Saint-Quentin (2 défaites à 0) ; accession en Pro A.
2004-2005 : obtention de la  au terme de la saison régulière ; rétrogradation en Pro B.
2011-2012 : relégation en Nationale 2.

Historique des logos

Palmarès 
Championnat de France Pro B (1)
Vainqueur : 2001

Effectifs

Saison 2010-2011 (Ligue B) 
Entraîneur :  Gaël Bollengier

Saison 2009-2010 (Ligue B) 
Entraîneur :  Gaël Bollengier

Saison 2008-2009 (Pro B) 
Entraîneur :  Gaël Bollengier

Saison 2007-2008 (Pro B) 
Entraîneur : Gaël Bollengier

Saison 2006-2007 (Pro B) 
Entraîneur : Gaël Bollengier

Saison 2005-2006 (Pro B) 
Entraîneur : Gabriel Denys

Saison 2004-2005 
Entraîneur : Gabriel Denys

Saison 2003-2004 (Pro B) 
Entraîneur : Gabriel Denys ()

Saison 2002-2003 
Entraîneur : Jean-René Akono ()

Saison 2001-2002 
Entraîneur : Jean-René Akono ()

Articles connexes

Liens externes 
 Site officiel du club

Pro B (volley-ball)
Club de volley-ball en France
Club sportif à Dunkerque
Club sportif fondé en 1965
Dunkerque